

Prénom 
Alan  est un prénom breton, porté par plusieurs rois ou ducs de Bretagne, nommés Alain en français comme Alan Barveg, Alan Veur ou encore Alan Fergant.

Sa forme contractée est Lan ; ses diminutifs sont Alanig ou Lanig. Il a également produit le patronyme breton Alanic.

Dans d'autres langues se retrouvent les formes  ou .

Pseudonyme 

 Alan (1975-), Alan Cavalcanti, joueur de football de plage portugais, d'origine brésilienne ;
 Alan (1979-), Alan Osório da Costa Silva, joueur de football brésilien ;
 Alan (1997-), Alan de Carvalho, joueur de football brésilien.

Toponyme 

 Alan, une commune française de la Haute-Garonne possédant le palais des évêques du Comminges nommé la Vache d'Alan ;
 Alan, une localité de Croatie située dans la municipalité de Senj, comitat de Lika-Senj ;
 Alan, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Autres 
 Alan, une assurance santé en ligne pour les entreprises et travailleurs indépendants
 Alan, une bande dessinée de Serge Lindier
 Alan, un personnage du manga MÄR
 Alan, une automobile allemande fabriquée en nombre limité entre 1923 et 1925
 Alan, des esprits du folklore de la tribu tinguian, aux Philippines

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme